Arcont, magistratura de l'Antiga Gràcia.
 Archon (Aisne), municipi francès.
 Archon (gènere), gènere de papallones.